Als Chinesische Flöte werden bezeichnet:
 mehrere Instrumente der traditionellen chinesischen Musik, darunter 
 die Querflöte Dizi (笛子; mit Membran)
 die Querflöte Xindi (新笛; modern, 21 Löcher),
 die Querflöte Koudi (口笛; sehr klein),
 die Längsflöte Xiao (簫),
 die Längsflöte Chi (篪),
 die Längsflöte Dongdi (侗笛) sowie
 die Panflöte Paixiao (排箫).
 eine Sammlung von Nachdichtungen chinesischer Lyrik von Hans Bethge aus dem Jahr 1912